Банкельс () — испанская фамилия.

Известные носители: 
 Банкельс, Рафаэль  (1917—1990) — кубинский и мексиканский актёр, режиссёр, оператор и продюсер. 
 Банкельс, Росио  (род. 1958) — мексиканская актриса и певица.